Журин — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Журин, Александр Иванович (1878—1930) — поэт, литературный критик.
 Журин, Владимир Дмитриевич (1891—1962) — советский гидротехник, один из руководителей массовых строек ГУЛага.
 Журин, Иван Иванович (1915—2002) — Герой Социалистического Труда.
 
 Журин, Олег Игоревич (род. 1938) — архитектор-реставратор, ученик и соратник П. Д. Барановского.
 Макаров (Журин), Юлиан Викторович (род. 1963) — российский актёр и телеведущий.
 Журин, Юрий Валерьевич (род. 1969) — глава города Кострома с 24 февраля 2011 года.

 Журина, Ирина Михайловна (род. 1946) — советская и российская певица (лирико-колоратурное сопрано).

См. также